Nelsonia (plant), geslacht uit de familie Acanthaceae
Nelsonia (dier), geslacht uit de onderfamilie Sigmodontinae
Nelsonia (slankpootvlieg), geslacht uit de familie slankpootvliegen
3538 Nelsonia, planetoïde